Alice est un nom propre utilisé notamment en tant nom patronyme, prénom et toponyme.

Étymologie 

Alice est une forme tardive féminisée de l'ancien français Alis, antérieurement Aalis, autrement écrit Alix. Il est issu de l'anthroponyme germanique Adalheidis, composé des deux éléments adal- « noble » et haid- « bruyère ». La forme savante Adélaïde en procède également, ainsi que les hypocoristiques français Alizon et , également portés comme noms de famille. Le prénom emprunté au français est présent sous des formes identiques dans la plupart des langues européennes.

Patronyme 

 Alex Alice (né en 1974), dessinateur et scénariste français ;
 Antonio Alice (1886-1943), un peintre argentin.

Prénom 
Alice est un prénom.

Pseudonyme 

 Carla Bissi (1954-), chanteuse italienne .

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
 .

Personnages fictifs 
Alice peut désigner :
 Alice, le personnage principal d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll (1865) ;
 Alice, le personnage de dessin animé de Walt Disney inspiré de celui de Lewis Carroll (à partir de 1923) ;
 Alice et Bob, en cryptographie, les noms faciles à prononcer dans plusieurs langues, des personnages A et B désirant communiquer (depuis 1978) ;
 Alice, personnage de la série de films Resident Evil (à partir de 2002).

Toponymes 

 Alice, une localité dans le Queensland ;
 Alice Springs, une ville du centre de l'Australie ;

 Alice, une localité du comté de Cass, dans l'État du Dakota du Nord ;
 Alice, une localité du Comté de Jim Wells, dans l'État du Texas ;
 , son aéroport ;

autres
 Alice, l'autre nom du Ok Tedi en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Alice, une localité de Sao Tomé-et-Principe ;
 Port Alice, un port en Colombie-Britannique, au Canada ;
 Alice, une ville de la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud ;
 (291) Alice, un astéroïde.

Œuvres

Littérature 

 Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, un roman de Lewis Carroll publié en 1865 ;
 Alice Roy, une série de romans policiers pour la jeunesse écrits sous le nom de Caroline Quine, à partir de 1930 ;

Peinture 

 Alice, un tableau du peintre italien Amedeo Modigliani peint en 1915 ;
 Alice, un tableau du peintre Balthus peint en 1933 ;

Théâtre 

 Alice, une comédie dramatique de Bruno Tanguy en 2009 ;

Cinéma 

 Alice, un film de Jan Švankmajer sorti en 1988 ;
 Alice, un film de Woody Allen sorti en 1990 ;
 Alice, un court métrage français de Simon Brook sorti en 1995 ;
 Alice, un film de Sylvie Ballyot sorti en 2002 ;
 Alice, un film de Marco Martins sorti en 2005 ;
 Alice, un court métrage britannique de Marianne Elliott sorti en 2010 ;
 Alice, un court métrage français de Céline Poncet sorti en 2012 ;
 Alice, un court métrage canadien de Slater Jewell-Kemker sorti en 2013 ;

Télévision 
 Alice, un téléfilm de Jean-Roger Cadet diffusé en 1970 ;
 Alice, une série télévisée américaine diffusée de 1976 à 1985 ;
 Alice, une mini-série de fantasy d'après Lewis Carroll diffusée en 2009 ;
 Alice, une série télévisée sud-coréenne diffusée en 2020.

Musique

Album 

 Alice, un album de Tom Waits sorti en 2002 ;

Chanson 

 Alice, une chanson d'Eddy Mitchell sortie en 1967 ;
 Alice, une chanson de Mott the Hoople éditée sur leur album The Hoople sortie en 1974 ;
 Alice, une chanson du groupe The Sisters of Mercy sortie en 1982 ;
 Alice, la quatrième chanson de l'album Tostaky du groupe Noir Désir sortie en 1992 ;
 Alice, une chanson du groupe Noise Gate sortie en 1993, sur l'album Illusion of victory ;
 Alice, une chanson de Mylène Farmer sortie en 1995 ;
 Alice, la première chanson de l'album Vierge du groupe français FFF sortie en 2000 ;
 Alice, la premiere chanson de l'album Alice, de Tom Waits, sorti en 2002
 Alice, une chanson du groupe COX sortie en 2003 ;
 Alice, une chanson de Damien Saez présente sur l'album Varsovie - L'Alhambra - Paris sortie en 2008 ;
 Alice, une chanson de Moby sorti en 2008 ;
 Alice, une chanson de Tom Frager sortie en 2009 ;
 Alice, une chanson d'Avril Lavigne pour le film de Tim Burton sortie en 2010.
 Alice, une chanson du groupe français Madison, sortie en 2014 ;

Jeux vidéo 

 American McGee's Alice, un jeu vidéo sorti en 2000 ;
 Alice au pays des merveilles, un jeu vidéo sorti en 2000 pour GameBoy Color, se déroulant dans l'univers du dessin animé de Disney de 1951 ;
 Alice au pays des merveilles, un jeu vidéo sorti en 2010, se déroulant dans l'univers du film de Disney réalisé par Tim Burton ;
 Alice : Retour au pays de la folie (Alice: Madness Returns), un jeu vidéo sorti en 2011.

Sigles 

ALICE peut désigner :
 A Large Ion Collider Experiment, expérience de physique du LHC ;
 Artificial Linguistic Internet Computer Entity, programme informatique chatterbot ;
 , équipement de transport individuel léger polyvalent, brêlage militaire américain.

Abréviation 
ALICE peut désigner :
 ALuminium ICE rocket propellant, carburant mis au point par la NASA et l'US Air Force.

Autres 
 Alice in Chains, un groupe de rock américain des années 1990
 Alice, la marque commerciale du fournisseur d'accès à internet - italien - Telecom Italia France de  à 
 (291) Alice, un astéroïde
 Alice, un micro-ordinateur du début des années 1980
 Réseau Alice, un réseau d'espionnage de la Première Guerre mondiale créé par Louise de Bettignies

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis
Éponyme d'un objet céleste